Chester Withey – attore, regista e sceneggiatore statunitense del cinema muto
 Graham Withey – ex calciatore inglese, attaccante
 Jeff Withey – cestista statunitense
 Russell Withey – giocatore di cricket del Botswana